„Animal” – singel zespołu Def Leppard (1987) z albumu Hysteria
 „Animal” – singel zespołu Pearl Jam (1994) z albumu Vs.
 „Animal” – singel zespołu R.E.M. (2004) z kompilacji In Time: The Best of R.E.M. 1988–2003
 „Animal” – singel zespołu Miike Snow, z teledyskiem nominowanym do nagród MTV Video Music Awards 2010 w kategorii „najlepszy montaż”
 „Animal” – singel Álvaro Solera (2017) z albumu Eterno agosto
 Animal – album muzyczny Keshy (2010)
 Animal – album muzyczny duetu Lump czyli Laury Marling i Mike’a Lindsaya (2021)
 Animal (polski tytuł: Zwierzę) amerykański film akcji z 2005 roku, w reżyserii Davida J. Burke, według scenariusza Vinga Rhamesa
 Animal – film fantastycznonaukowy z 2005 roku, w reżyserii Rose Bosch